Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 1932 года проводились по двум дисциплинам: трековым гонкам и шоссейным гонкам. Всего было разыграно 6 комплектов наград, все среди мужчин.

Медали

Шоссейные гонки

Гонки на треке

Примечания

Ссылки 
 Велоспорт на летней Олимпиаде 1932

Соревнования на летних Олимпийских играх 1932
1932 год в велоспорте
Велоспорт в США